

Комсомольська сільська рада — сільська рада, Гомельська область, Речицький район
 Комсомольська сільська рада — сільська рада, Мінська область, Копильський район

Комсомольська сільська рада — сільське поселення, Адамовський район, Оренбурзька область
 Комсомольська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край
 Комсомольська сільська рада — сільське поселення, Павловський район, Алтайський край

Комсомольська сільська рада — колишня назва Махнівської сільської ради Вінницька область, Козятинський район
 Комсомольська сільська рада — колишня назва Покровської сільської ради Житомирська область, Олевський район
 Комсомольська сільська рада — колишня назва Гуляйпільської сільської ради Запорізька область, Гуляйпільський район
 Комсомольська сільська рада — колишня назва Благодарівської сільської ради Миколаївська область, Миколаївський район
 Комсомольська сільська рада — колишня назва Миролюбівської сільської ради Харківська область, Лозівський район